Rizal  bezeichnet
Rizal (Provinz), eine Provinz der Philippinen

Rizal ist der Name folgender Orte auf den Philippinen:
Rizal (Cagayan), Stadtgemeinde
Rizal (Kalinga), Stadtgemeinde
Rizal (Laguna), Stadtgemeinde
Rizal (Nueva Ecija), Stadtgemeinde
Rizal (Occidental Mindoro), Stadtgemeinde
Rizal (Palawan), Stadtgemeinde 
Rizal (Zamboanga del Norte), Stadtgemeinde

Rizal ist der Familienname folgender Personen:
 José Rizal (1861–1896), philippinischer Nationalheld
 Muhammad Rizal (* 1986), indonesischer Badmintonspieler
 Paciano Rizal (1851–1930), philippinischer General und Revolutionär, Bruder von José Rizal